Fatal Fury 3: Road to the Final Victory, jogo eletrônico da série Fatal Fury
 Final Fantasy III, jogo eletrônico da série Final Fantasy
 Final Fight 3, jogo eletrônico da série Final Fight